Антуан Сенгле́н (;  -  в Кемперле) — французский проповедник, духовник Пор-Рояля, пользовавшийся чрезвычайным авторитетом: Арно преклонялся перед ним, Паскаль повергал на его суд все свои сочинения до печати.

Творчество 

Написал «Instructions chrétiennes» (1671, 2 изд., 1736, с биографией автора, написанной аббатом Гуже).

Литература 
 
 Sainte-Beuve, «Port-Royal».

Персоналии:Франция
Янсенисты